

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Urszulewo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Urszulewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Urszulewo – część wsi Zarzeczewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim w gminie Fabianki